Franciaország
 Châtelus (Allier), település Allier megyében
 Châtelus (Isère), település Isère megyében
 Châtelus (Loire), település Loire megyében
 Châtelus-le-Marcheix, település Creuse megyében
 Châtelus-Malvaleix, település Creuse megyében